Trois comtés des États-Unis portent le nom de comté de Wright () :
comté de Wright, situé dans l'État de l'Iowa ;
comté de Wright, situé dans l'État du Minnesota ;
comté de Wright, situé dans l'État du Missouri.